Ла Пурисима Консепсион има више значења:

 Ла Пурисима Консепсион (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пурисима Консепсион (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пурисима Консепсион (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пурисима Консепсион (Зинакатепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику